Памятник жертвам интервенции — памятник в Мурманске. Старейший памятник города.

История 
Памятник жертвам военной интервенции 1918—1920 годов был открыт 7 ноября 1927 года, в день 10-й годовщины Октябрьской революции. Расположен в сквере на Ленинградской улице. Автор памятника — инженер А. В. Савченко. Построен трестом «Мурманскжилстрой». Сооружение задумывалось с утилитарной целью - служить трибуной при проведении праздников и демонстраций. Рядом должен был находиться памятник В. И. Ленину. Однако, последний на площади так и не воздвигли.

Захоронения 
Захоронены 24 человека — жертвы тюрьмы в Йоканьге.

На постаменте высечено:
Жертвам интервенции 1918—1920 гг. Мурманские рабочие и рыбаки в день десятилетия Великого Октября.

Каторжная тюрьма в Иоканьге располагалась на территории бывшей военно-морской базы. Первая партия политических каторжан была доставлена на Иоканьгу 23 сентября 1919. Всего за осень 1919 года в Иоканьгу было брошено 1500 человек: из ликвидированной каторжной тюрьмы на острове Мудьюг, из Архангельской губернской тюрьмы, из арестованных в прифронтовой полосе.

См. также 
 Список памятников Мурманска

Примечания

Литература 
 «Мурманск в истории улиц и площадей» А. А. Киселёв, МКИ, 2006.
 Долг, честь, Отечество, слава. Издательство «Север», 2009.

Жертвам интервенции
интервенции
Иностранная военная интервенция на севере России